Rockdale steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockdale (Alabama)
 Rockdale (Colorado)
 Rockdale (Florida)
 Rockdale (Georgia)
 Rockdale (Illinois)
 Rockdale (Indiana)
 Rockdale (Iowa)
 Rockdale (Kentucky)
 Rockdale (Maryland)
 Rockdale (Massachusetts)
 Rockdale (New York)
 Rockdale (North Carolina)
 Rockdale (Ohio)
 Rockdale (Pennsylvania)
 Rockdale (Tennessee)
 Rockdale (Texas)
 Rockdale (Washington)
 Rockdale (West Virginia)
 Rockdale (Wisconsin)
 Rockdale Acres (Pennsylvania)
 Rockdale Junction (Illinois)
 Rockdale Mills (Massachusetts)
 Rockdale County, Verwaltungseinheit in Georgia

in Australien:
 Rockdale City, Verwaltungsgebiet in New South Wales

Siehe auch:
 Rockdale Township